Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1928 года, проходивших в Амстердаме с 17 мая по 12 августа 1928 года. В соревнованиях приняли участие 2883 спортвменов (2606 мужчин и 277 женщин) представляющие 46 НОК. Было разыграно 109 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Академическая гребля

Бокс

Борьба

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Велоспорт

Шоссейные гонки

Трековые гонки

Водное поло

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Мужчины

Женщины

Футбол

Хоккей на траве

Конкурсы искусств

Ссылки 

Списки призёров Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1928